Catherine David peut désigner :
 Catherine David (1949-2023), écrivaine et journaliste française ;
 Catherine David (1954-), conservatrice de musée et commissaire d'exposition française.